10-й Кубок мира по велоболу (UCI Worldcup) — серия международных турниров по велоболу, между лучшими клубными велосипедными командами, состоящих из 8 этапов (однодневные турниры), которые начались 9 апреля 2011 года в немецком Эренберге. По итогам данных соревнований отбирается 8 лучших команд и плюс 2 команды по приглашению организаторов, которые 3 декабря 2011 года в финальном турнире в городе Мюхельн (Германия) определили обладателя Кубка Мира по велоболу 2011 года. Им стал немецкий клуб «Эберштадт» в составе братьев Холгера и Йенса Крикбаума.

Расписание турниров 
 1 этап  Эренберг (9 апреля 2011 года)
 2 этап  Денкендорф (14 мая 2011 года)
 3 этап  Токио (24 июля 2011 года)
 4 этап  Гросскухен (20 августа 2011 года)
 5 этап  Свитавка (3 сентября 2011 года)
 6 этап  Офтринген (24 сентября 2011 года)
 7 этап  Санкт-Галлен (8 октября 2011 года)
 8 этап  Гент (19 ноября 2011 года)
 ФИНАЛ  Мюхельн (3 декабря 2011 года)

1 этап  Эренберг (9 апреля 2011 года)

Групповой турнир 
 Группа А 

 * 4-метровые пенальти за 1 место в группе: Хёкст 2 — Эренберг 1 — 0:2

 Группа В

Плей-офф 
 Матч за 9-е место
 Пльзень — Беринген — 5:0
 Матч за 7-е место
 Дорлишем — МО СК Свитавка 2 — 2:7
 Матч за 5-е место
 Винтертур — Эренберг 2 — 6:4

 Полуфинал

 Эренберг 1 — Эберштадт — 8:2
 Офтринген — Хёкст 2 — 1:3
 Матч за 3-е место
 Офтринген — Эберштадт — 5:3

 ФИНАЛ
 Эренберг 1 — Хёкст 2 — 4:5

Итоговое положение команд

2 этап  Денкендорф (14 мая 2011 года)

Групповой турнир 
 Группа А 

 Группа В

Плей-офф 
 Матч за 9-е место
 Бухарест — Кроненбург — 4:3
 Матч за 7-е место
 Гент 1 — Дорнбирн — 4:2
 Матч за 5-е место
 Альтдорф — Денкендорф — 7:5

 Полуфинал

 Хёкст 1 — Гертринген — 5:3
 SC Свитавка — Эренберг 1 — 4:5
 Матч за 3-е место
 SC Свитавка — Гертринген — 3:4

 ФИНАЛ
 Хёкст 1 — Эренберг 1 — 4:2

Итоговое положение команд

3 этап  Токио (24 июля 2011 года) 
 Группа А 

 Группа В

Плей-офф 
 Матч за 9-е место
 SCAA Гонконг — Джохор-Бару — 5:1
 Матч за 7-е место
 Токио 1 — Токио 2 — 6:7
 Матч за 5-е место
 Сандис Каседа — Тим Курамаэ — 4:5

 Полуфинал

 Дорлишем — Осака — 4:4, по пен. 6:5
 Гент 1 — Тим Фудзи Токио — 6:1
 Матч за 3-е место
 Осака — Тим Фудзи Токио — 3:1

 ФИНАЛ
  Гент 1  — Дорлишем — 4:2

Итоговое положение команд 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=40%|Команда
! width=5%|Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left"  |  Гент 1 (Кристоф Бауду и Питер Мартенс) || 50|-
| 2 || align="left"|  Дорлишем (Бенджамин Майер и Франсуа Риеб) || 45
|-
| 3 || align="left"| Осака (Юсукэ Мураками и Сёдзи Года) || 40
|-
| 4 || align="left"| Тим Фудзи Токио (Кацуми Цудзуки и Сигэфуми Мори) || 35
|-
| 5 || align="left"| Тим Курамаэ (Мунэхиро Токикура и Ёсукэ Фудзита) || 30
|-
| 6 || align="left"| Сандис Касэда (Тосимицу Тэсима и Хитоси Гэнодзоно) || 25
|-
| 7 || align="left"|  Токио 2 (Кэн Хирано и Сатоси Танака) || 20
|-
| 8 || align="left"| Токио 1 (Нагоя Киносита и Кадзутоси Оно)|| 18
|-
| 9 || align="left"| SCAA Гонконг (Винг Тай Хо и Чунь Хинь Квань) || 16
|-
| 10 || align="left"| Джохор-Бару (Мод Зикри бин Дахалан и Абас Абу бин Нордин) || 14
|}

 4 этап  Гросскухен (20 августа 2011 года) 
 Группа А  Группа В  Плей-офф 
 Матч за 9-е место Беринген — Гросскухен 2 — 3:6
 Матч за 7-е место Дорнбирн — Пльзень — 3:0
 Матч за 5-е место SC Свитавка — Эберштадт — 4:7

 Полуфинал Гертринген — Хёкст 2 — 3:2
 Винтертур — Гросскухен 1 — 8:6
 Матч за 3-е место Хёкст 2 — Гросскухен 1 — 5:1

 ФИНАЛ  Винтертур  — Гертринген — 3:2

 Итоговое положение команд 

 6 этап  Офтринген (24 сентября 2011 года) 
 Группа А  Группа В  Плей-офф 
 Матч за 9-е место Беринген — Листаль — 1:4
 Матч за 7-е место Кроненбург — Пльзень — 1:2
 Матч за 5-е место Дорнбирн — Эберштадт — 2:5

 Полуфинал Гертринген — Хёкст 1 — 3:5
 Альтдорф — Офтринген — 1:2
 Матч за 3-е место Гертринген — Альтдорф — 5:3

 ФИНАЛ  Хёкст 1  — Офтринген — 1:0

 Итоговое положение команд 

 Зачёт Кубка мира 

 Финальный турнир 

  Мюхельн (03 декабря 2011 года) 

 Групповой турнир 
 Группа «А» Группа «В» 4-метровые пенальти за 2-е место: Гертринген — Винтертур — 4 : 2

 Плей-офф 
 Матч за 9-е место Тим Курамаэ — Мюхельн — 3 : 8
 Матч за 7-е место Альтдорф — Гент 1 — 6 : 2
 Матч за 5-е место Хёкст 1 — Винтертур — 3 : 3 по пен. 5 : 6

 Полуфинал Эберштадт — Гертринген — 3 : 3 по пен. 6 : 5
 Хёкст 2 — Эренберг — 8 : 2
 Матч за 3-е место Гертринген — Эренберг — 4 : 4 по пен. 6 : 5

 ФИНАЛ  Эберштадт ''' — Хёкст 2 — 4 : 1

Итоговое положение команд

См. также 
 Чемпионат мира по велоболу 2011
 Кубок Европы среди элитных команд по велоболу 2011

Ссылки 
 Лучший ресурс по велоболу
 Информация о соревнованиях по велоболу на UCI
 Немецкий сайт о велоболе

2011 год в велоспорте